Google Nexus — серия мобильных смартфонов, планшетов и медиа-устройств с операционной системой Android, выпускавшихся Google в сотрудничестве с несколькими OEM-производителями аппаратного обеспечения.

Производство смартфонов Google Nexus остановлено в связи с выходом Google Pixel 4 октября 2016 года. 

Устройства, входящие в серию Nexus, не содержат модификации операторов сотовой связи и используют неизменённые приложения и оболочки Android. Также в них возможна разблокировка загрузчика. Устройства Nexus первыми получают обновления ОС. 
Смартфон Galaxy Nexus — один из немногих рекомендуемых для разработки AOSP смартфонов. По состоянию на май 2016 года, новейшими устройствами в серии являются смартфоны Nexus 5X и Nexus 6P, представленные одновременно в сентябре 2015 года и созданные Google в сотрудничестве с LG Electronics и Huawei, соответственно.

Смартфоны 
 Nexus One — смартфон (HTC, 5 января 2010)
 Nexus S — смартфон (Samsung Electronics, 3 января 2011)
 Galaxy Nexus — смартфон (Samsung Electronics, 11 апреля 2012)
 Nexus 4 — смартфон (LG Electronics, 3 марта 2013)
 Nexus 5 — смартфон (LG Electronics, 31 октября 2013)
 Nexus 6 — смартфон (Motorola, 31 октября 2014)
 Nexus 5X — смартфон (LG Electronics, 29 сентября 2015)
 Nexus 6P — смартфон (Huawei, 31 октября 2015)

Планшеты 
 Nexus 7 — планшет (Asus, 1 октября 2012)
 Nexus 10 — планшет (Samsung Electronics, 5 марта 2013)
 Nexus 7 (2013) — планшет (Asus, июль 2013)
 Nexus 9 — планшет (HTC, октябрь 2014)

Медиа устройства 
 Nexus Q — потоковое медиа устройство на базе Android интегрированное с Google Play, используется совместно с телевизорами, имеет форму, близкую к сферической. Ожидалось поступление в продажу в США по цене $299 в июне-октябре 2012 года. В январе 2013 года проект был закрыт.
 Nexus Player — потоковый медиа-проигрыватель, созданный Google и ASUS. Первое устройство, использующее Android TV, анонсировано 15 октября 2014 года. Использует 4-ядерный Intel Atom процессор на 1.8 ГГц, графический ускоритель Imagination PowerVR серии 6, сеть WiFi 802.11ac 2x2 (MIMO), имеет HDMI выход и Micro USB 2.0 типа B, поддерживает платформу Google Cast. При подключении отдельно приобретаемого геймпада устройство превращается в полноценную игровую консоль.

См. также 
Google Pixel

Примечания

Ссылки 

 

Google Nexus‎
Серии электронных устройств
Планшетные компьютеры